Baldwin é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Baldwin (Alabama)
Condado de Baldwin (Geórgia)

Desambiguações de topônimos